Гвахипа има више значења:

 Гвахипа (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвахипа (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику